Лаззарино II дель Карретто (; ?, Финале — 1412, Лукка, Флорентийская республика) — маркграф марки Ди Финале, маркграф Ноли из династии Дель Карретто.

Биография 
Лаззарино II дель Карретто был сыном Лаззарино I дель Карретто и Мариетты дель Карретто.  20 апреля 1385 года генуэзцы оккупировали марку Финале. В 1390 году Генуя вошла в тяжёлый правительственный кризис, 3 августа 1390 года дож Антонио Монтальдо ушел в отставку и уехал в Савону. Лаззарино II дель Карретто поддерживал генуэзских гибеллинов и принял участие в запутанных событиях, которые привели к последовательной смене дожей между 1393 и 1394 годами. 3 сентября 1394 года, в условиях новых народных волнений, дожем вновь был провозглашён Антонио Монтальдо. Дож Адорно предпринял попытку заключить с французами союз, но неудачно. Французы заняли Савону, в обмен на возвращение города Генуе Карл VI потребовал перехода под власть французской короны самой Генуи. 23 октября 1396 года Адорно, несмотря на волнения в городе, заключил договор с Карлом VI, по которому признавал верховную власть короля в обмен на 300 тыс. франков. 27 ноября 1396 года Адорно был назначен губернатором в Генуе от имени французского короля. Однако 18 марта 1397 года Антонио Монтальдо оставил управление города на Лаззарино II дель Карретто и уехал в Финале, где умер от чумы. В январе 1400 года в Генуе началась гражданская война. Губернатор был вынужден бежать в Савону под защиту маркграфа ди Финале. Столкновения в Генуе продолжались пока французы не восстановили свой контроль над городом. В 1412 году Лаззарино I дель Карретто участвовал в компании генуэзцев по захвату острова Эльба. В этом походе он умер в августе 1412 года. Ему унаследовал его старший сын Галеотто I дель Карретто.

Семья 
Лаззарино II дель Карретто был женат на Катерине дель Карретто 
У них было двое сыновей:
 Галеотто I — маркиз Савоны и Ди Финале(1392—1412);  
 Джованни I — маркиз Савоны и Ди Финале (1412—1450).

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 A. Peano Cavasola,Il castello di Lancillotto. La storia europea di Castel Gavone, Centro Storico del Finale, 2004
 Storia di Finale, Daner Edizioni, Savona 1998
 G. B. Moriondo, Monumenta Aquensia, II, Taurini 1790, Addenda, nn. 160 coll. 675-82; 172 coll. 689-91; 200 col. 708;

Ссылки 
 Генеалогия семьи Дель Карретто
 Джорджио дель Карретто
 Дель Карретто

Дель Карретто
Маркграфы Савоны
Маркграфы Финале
Правители Европы XIV века
Персоналии:Савона